XX чемпионат Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги проходил с 30 сентября 2010 по 7 мая 2011 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный плей-офф, где провели серии до 3-х побед с выбыванием. Победители полуфинальных серий вышли в финал, проигравшие встретились в серии за 3-е место.

Команды, занявшие на предварительном этапе 5—8-е места, также приняли участие в плей-офф, по итогам которого определился главный неудачник сезона.

Предварительный этап 

 ТБ — тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.
Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Плей-офф за 1—4-е места

Призёры 
 «Локомотив» (Харьков): Андрей Куцмус, Сергей Гуменюк, Дмитрий Сторожилов, Евгений Капаев, Игорь Антонюк, Андрей Адамец, Владимир Татаринцев, Дмитрий Теременко, Николай Рудницкий, Денис Фомин, Филипп Гармаш, Андрей Левченко, Юрий Томин. Главный тренер — Игорь Зяблицев.

 «Импексагро Спорт» (Черкассы): Богдан Артёменко, Дмитрий Козловский, Дмитрий Богдан, Виталий Осадца, Александр Жуматий, Валерий Пясковский, Евгений Бойко, Сергей Кисель, Ярослав Заика, Руслан Юшкевич, Дмитрий Сухинин, Игорь Витюк, Александр Гребенюк, Иван Слинчук. Главный тренер — Виктор Михальчук (с февраля), Юрий Мельничук (до февраля).

 «Локо-Экспресс» (Харьков): Александр Дмитриев, Вадим Лихошерстов, Роман Гужва, Тарас Багрий, Евгений Желевский, Александр Прокопец, Дмитрий Шаврак, Константин Рябуха, Сергей Тютлин, Роман Приходько, Ян Ерещенко. Главный тренер — Владимир Гудима.

Индивидуальные призы

Плей-офф за 5—8-е места

Переходные матчи

Высшая лига

Предварительный этап 

 ТБ — тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.

2-й этап

1—4-е места

5—8-е места

Первая лига

1-й этап

Группа А

Группа Б

Группа В

2-й этап

1—4-е места

5—9-е места

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации волейбола Украины

Чемпионаты Украины по волейболу среди мужчин
2010 год в волейболе
2011 год в волейболе